Partito Comunista del Canada (Marxista-Leninista)
Partito Comunista di Germania/Marxisti-Leninisti
Partito Comunista d'India (marxista-leninista)
Partito Comunista d'India (marxista-leninista) Liberazione
Partito Comunista d'India (marxista-leninista) Secondo Comitato Centrale
Partito Comunista del Nepal (marxista-leninista)
Partito Comunista del Nepal (Unificato Marxista-Leninista)
Partito Comunista Marxista-Leninista (Turchia)
Partito Comunista Marxista-Leninista di Grecia
Partito Comunista di Grecia (marxista-leninista)
Partito Comunista (Marxista-Leninista) Italiano
Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista)
Partito Comunista (Marxista-Leninista) di Panama